Clarksville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Clarksville Historic District (Missouri), NRHP-Nr. 91000489
 Clarksville Historic District (Texas), NRHP-Nr. 76002070
 Clarksville Historic District (Virginia), NRHP-Nr. 02000625